W Polsce 
 Lubochnia – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia 
 Lubochnia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Lubochnia – gromada

Zobacz też: Lubochnia-Górki, Lubochnia Dworska